Crozet pode referir-se a:

Crozet (Ain), comuna francesa do departamento de Ain;
Ilhas Crozet, arquipélago francês no Oceano Índico.

Desambiguações de topônimos